può riferirsi a:
 Majakovskaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Majakovskaja – stazione della metropolitana di San Pietroburgo

Pagine correlate
Majakovskij